Милена — женское имя славянского происхождения, производное от «мил», что означает «милая», в итальянском языке же это имя является укороченной версией составных имён (Мария Елена, Мария Магдалена, Марилена)

Довольно популярно имя в таких странах как Армения, Сербия, Болгария, Чехия, Россия, Украина, Колумбия, Италия, Греция, Румыния, Аргентина, Чили, Куба, Польша, Черногория, Бразилия, Пуэрто-Рико.

Распространенность 
В 2008 году имя Милена стало самым популярным женским именем среди новорождённых в Армении. Также и по сей день имя Милена остаётся в топе популярных имён Армении

Известные носители 
• Милена Канонеро — итальянская художница по костюмам

• Мила(Милена) Кунис — американская актриса

•Милена Хюбшманнова — чешская лингвистка, исследовательница индийской культуры

Женские имена
Имена славянского происхождения